82. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 23–27 września 2009 w szwajcarskim mieście Mendrisio. Były to dziesiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1923, 1929, 1936, 1946, 1953, 1961, 1971, 1983 i 1996). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów, najlepszą okazała się Włoszka Noemi Cantele, której udało się zdobyć dwa medale (srebrny i brązowy).

Nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 17. miejsca przez Paulinę Brzeźną w wyścigu ze startu wspólnego.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 573 osoby (137 kobiet i 436 mężczyzn) z 60 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Australia (25 osób) i Wielka Brytania (25). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski zgłosił 16 osób (12 zawodników i 4 zawodniczki) w pięciu konkurencjach (bez jazdy indywidualnej na czas kobiet).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2009 w kolarstwie
2009 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii